Tony Cercola – musicista italiano
 Tony Cercola – album di Tony Cercola del 1990
 Tony Cercola – EP di Tony Cercola del 1999